Hollósi ist der Familienname folgender Personen:

 Eszter Hollósi (* 1981), österreichische Schauspielerin

 Géza Hollósi (* 1938), ungarischer Ringer
 János Hollósi (* 1923), ungarischer Ruderer